Houk ist der Familienname folgender Personen:

 George W. Houk (1825–1894), US-amerikanischer Politiker
 John C. Houk (1860–1923), US-amerikanischer Politiker
 Kendall Houk (* 1943), US-amerikanischer Chemiker
 Leonidas C. Houk (1836–1891), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Houk (1919–2010), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager

Houk bezeichnet außerdem:
 Houk (Insel), eine Insel in Mikronesien
 Houk Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Houck
 Hook
 Huk